Rünger ist der Familienname folgender Personen:

 Detlev Rünger (geb. 1955), deutscher Diplomat
 Gertrud Rünger (1899–1965), deutsche Opernsängerin (Alt-Sopranistin, später auch Dramatischer Sopran)
 Helmut Rünger (1924–2016), Professor für Sozialpädagogik an der Universität Hamburg